

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Dąbrowy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Dąbrowy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi

Integralne części wsi Polsce 
 Dąbrowy – część wsi Chorowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Dąbrowy – część wsi Facimiech w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Dąbrowy – część wsi Krzesławice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Dąbrowy – część wsi Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Jeżewo
 Dąbrowy – przystanek kolejowy tamże
 Dąbrowy – część wsi Wola Kosnowa w woj. małopolskim, w pow. Nowosądeckim, w gminie Łącko
 Dąbrowy – część wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Dąbrowy – część wsi Chojnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Dąbrowy – część wsi Zbylitowska Góra w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Dąbrowy – część wsi Ruda Kameralna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Dąbrowy – część wsi Niegowić w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Dąbrowy – część wsi Zagórzany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Dąbrowy – część wsi Węgrzce Wielkie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Dąbrowy – część wsi Trzcinica w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło